CK ali Ck lahko pomeni:
 centralni komite (npr. Centralni komite Komunistične partije Jugoslavije/CK ZKJ, Centralni komite Komunistične partije Slovenije/CK ZKS; Centralni komite KPSZ)
 vrhnjo internetno domeno za Cookove otoke
 podjetje Calvin Klein
 c. k. v habsburški monarhiji pomeni cesarsko-kraljevi

Glej tudi